Carnelli puede referirse a:

 Lorenzo Carnelli, (1887-1960) abogado y político uruguayo perteneciente al Partido Nacional.
 María Luisa Carnelli (1898-1987) una poetisa, escritora, periodista y corresponsal argentina.